Татьяна Малинина:
 Малинина, Татьяна Валерьевна (род. 1973) — узбекистанская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде.
 Малинина, Татьяна Глебовна (1940—2022) — советский и российский искусствовед, почётный член РАХ.